„Pereira” () poate se refera la:
 Pereira — nume de familie popular în țările luzofone
 Pereira — o reședință a departamentului columbian Risaralda